Le sigle E420  peut désigner :
 E420, numéro E du sorbitol, un édulcorant (additifs alimentaire) ;
 Route européenne 420 reliant Nivelles (Belgique) à Reims (France).